Лиота́р (, также ) — фамилия. Известные носители:
 Лиотар, Жан-Франсуа (1924—1998) — французский философ-постмодернист и теоретик литературы.
 Лиотар, Жан-Этьен (1702—1789) — швейцарский художник-пастелист. 
 Лиотар, Жан-Мишель — швейцарский гравёр.
  (1904—1940) — французский путешественник, исследователь Тибета.

См. также